Sordo puede referirse a:

 Sordo, persona que sufre sordera.

Personas 
 Dani Sordo, piloto de rally español.
 Sordo Gancé, personaje ficticio creado por Alejandro Dolina.
Pilar Sordo, psicóloga y escritora chilena.
Enrique Sordo, crítico literario español.
Arturo Sordo, arquitecto y escultor asturiano.
Juan Sordo Madaleno, arquitecto mexicano.
Alejandro Fernández Sordo, político español del franquismo.
El Sordera, (Manuel Soto Monje), cantaor flamenco jerezano.
Vicente Soto Sordera, cantaor flamenco jerezano hijo de Manuel Soto Monje "Sordera"

 Lugares 
 Quinta del Sordo, nombre de una finca y casa de campo situada a las afueras de Madrid, en la que vivió Francisco de Goya.

 Otras acepciones 
 Sordomudo'''